Елевфе́рий (от  — «свободный») — русское мужское имя греческого происхождения; используется преимущественно как монашеское. Имеет сокращённую народную форму Олефир.

Носители, известные по имени 
 Елевферий и Леонид — мученики; время и место кончины неизвестны, житие не сохранилось.

 Елевферий Иллирийский (II век, при Адриане, Рим) — епископ, священномученик.
 Елевферий Кувикуларий (IV век, при Максимиане Геркулии) — мученик.
 Елевферий Парижский (ум. 96) — диакон, священномученик; пострадал в Париже с епископом Дионисием и пресвитером Рустиком.
 Елевферий Турнейский (ум. 531), епископ города Турне, ныне в Бельгии.

 Елевферий (ум. 136) — епископ Византийский.
 Елевферий (ум. 189) — епископ Рима.
 Елевферий (Альфтер) — патриарх Александрийский (ок. 1175—1180).
 Елевферий — патриарх Антиохийский (1023—1028).

 Елевферий (Богоявленский) (1868—1940) — епископ Русской православной церкви; митрополит Виленский и Литовский.
 Елевферий (Воронцов) (1892—1959) — митрополит Ленинградский и Ладожский (1955—1959).
 Елевферий (Диденко) (1940—2016) — архимандрит Русской православной церкви.
 Елевферий (Кацаитис) (1929—2012) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Нисский.
 Елевферий (Козорез) (род. 1953) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Чимкентский и Акмолинский.
 Елевферий (Печенников) (1870—1937) — схиархимандрит, преподобномученик.

Производные фамилии 
Существует фамилия Олефир:
 Олефир, Владимир Андреевич (р. 1980) — украинский футболист, защитник.
 Олефир, Станислав Михайлович (1938—2015) — советский и российский писатель.
 Олефир, Игорь Родионович (р. 1961) — российский волейбольный тренер.

а также образованные от того же имени:
 Алефиров (Алефирова)

См. также 
 

Страницы значений:Тёзки